Bench Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bench Lakes (Colorado), im Pitkin County
 Bench Lakes (Idaho), im Custer County
 Bench Lakes (Kalifornien), im Fresno County

Siehe auch:
 Bench Lake